Дженніфер Капріаті була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Ріта Куті Кіш.

Сільвія Талая виграла титул, у фіналі перемігши Ріту Куті Кіш з рахунком 7-5, 4-6, 6-3.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2000